Вальдесате ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 20,35 км². Население — 157 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Web del Municipio

Муниципалитеты Бургоса